Een verkeersweg:
N33 (België)
N33 (Frankrijk)
N33 (Ierland)
N33 (Luxemburg)
N33 (Nederland), zie Rijksweg 33